Heartbreak Weather (album) - album van Niall Horan
 Heartbreak Weather (lied) - lied van Niall Horan